Virgen de la Encina puede referirse a:

 Virgen de la Encina, patrona de la villa de Macotera (Salamanca); 
 Virgen de la Encina, patrona de la villa de Carriches (Toledo); 
 Virgen de la Encina, patrona de El Bierzo (León); 
 Virgen de la Encina, patrona de la villa de Baños de la Encina (Jaén); 
 Virgen de la Encina, patrona de la villa de Arceniega (Álava); 
 Virgen de la Encina, patrona de Aldehuela de Jerte (Cáceres); o
 Virgen de la Encina, patrona de Hoyo de Manzanares (Madrid).